Са́винайнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Савинайнен, Вели-Матти (род. 1986) — финский хоккеист.
 Савинайнен, Рейо — легендарный лапландский отшельник.